Herriot ist der Familienname folgender Personen:

 Édouard Herriot (1872–1957), französischer Politiker
 James Herriot (eigentlich James Alfred Wight; 1916–1995), englischer Tierarzt und Schriftsteller
 Marcel Herriot (1934–2017), französischer Geistlicher, Bischof von Soissons

Herriot bezeichnet außerdem:

 (4124) Herriot, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:

 Herriott
 Heriot